Натуральне число 991
 991 рік до нашої ери
 991 рік нашої ери